Zeitgeist kan syfta på:

 Zeitgeist – ett tyskt uttryck, tidsålderns och det dåvarande samhällets anda, se tidsanda
 Zeitgeist – spåra trender i tiden på vilka ord som används mest på en sökmotor på Internet under en viss tidsperiod, se sökordsstatistik
 Zeitgeist (musikalbum) – ett musikalbum av The Smashing Pumpkins
 Zeitgeist (film) – en amerikansk dokumentär från 2007
 The Zeitgeist Movement  – en gräsrotsrörelse och nätgemenskap
 Zeitgeist (musikgrupp) – en musikgrupp från Minnesota